Первый дивизион 1906/1907 — 12-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 октября 1906 года и закончился 24 марта 1907 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1906/1907
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1906 году
Спорт в Бельгии в 1907 году